Csehország
 Mladějov, település a Jičíni járásban
 Mladějov na Moravě, település a Svitavyi járásban